Сенгерс () — нидерландская фамилия.

Известные носители 
  (1887—1970) — нидерландский бильярдист, чемпион Нидерландов (1934, 1936, 1937, 1940—1942, 1947) и бронзовый медалист чемпионата мира (1929—1931, 1937) по трёхбортному карамболю.
 Сенгерс, Роб (ок. 1930—2006) — нидерландский педиатр и биохимик, описавший названный его именем аутосомно-рецессивный синдром врождённой катаракты, гипертрофической кардиомиопатии и лактатацидоза.
 Сенгерс, Харм (род. 1982) — нидерландский сверхмарафонец, бронзовый медалист чемпионата мира по бегу на 50 км (2014).

  (род. 1929) — нидерландский и американский физик, член-корреспондент Королевской академии наук и искусств Нидерландов (с 1990) и член Национальной академии наук США (с 1996).

См. также